Kanizsai Miklós (? – 1405. február előtt) tárnokmester
 Kanizsai Miklós erdélyi vajda 1461-ben